Nynäshamn kan syfta på:

 Nynäshamns kommun – en kommun i Stockholms län 1971–
 Nynäshamn – en tätort i Nynäshamns kommun
 Nynäshamns stad – en historisk stadskommun 1946–1970
 Nynäshamns köping – en tidigare köping i Stockholms län 1911–1945
 Nynäshamns församling – en församling i Strängnäs stift 1947–
 Nynäshamns kyrka – en kyrka i Nynäshamns församling
 Nynäshamns distrikt – ett distrikt i Nynäshamns kommun och Stockholms län 2016–
 HMS Nynäshamn (T132/R132) – ett fartyg
 Nynäshamns IF – en idrottsförening
 Nynäshamnspartiet – ett politiskt parti
 Nynäshamns Posten – en tidning
 Nynäshamns färjeterminal – en hamn
 Nynäshamns Ångbryggeri – ett bryggeri
 Nynäshamn (pendeltågsstation) – en station på Stockholms pendeltågsnät

Se även
 Ösmo församling